Ліндсі Девенпорт була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Олена Дементьєва.

Сіяні гравчині 

Notes:
  Вінус Вільямс кваліфікувалась, але знялась через анемію
  Серена Вільямс кваліфікувалась, але знялась через травму лівої ступні
  Марі П'єрс кваліфікувалась, але знялась через травму правої руки
  Амелі Моресмо кваліфікувалась, але знялась через травму лівої ноги
  Анке Губер кваліфікувалась, але знялась через травму правого зап'ястка

Сітка

Фінальна частина

Посилання 

одиночний
Тур WTA 2000